

Patronyme
 Eva Cantarella, (1936- ), est une juriste et écrivaine italienne.
 Robert Cantarella, (1957- ), est un comédien, metteur en scène et homme de théâtre français.

Autres
 Cantarella, un poison, traditionnellement associé à la famille Borgia, au 
 Cantarella est un shōjo manga de You Higuri.

Homonymie
Homonymie de patronyme